DLE steht als Abkürzung für:
 Data Link Escape, ein ASCII-Steuerzeichen, siehe Steuerzeichen#C0-Steuerzeichen
 Diehl Luftfahrt Elektronik, siehe Diehl Aerospace
 Diskoider Lupus erythematodes in der Humanmedizin, eine Form der Autoimmunkrankheit Lupus erythematodes beim Menschen.
 Diskoider Lupus erythematodes (Tiermedizin), eine Autoimmunkrankheit bei Hunden und Katzen
 Durchlauferhitzer
 Powiat Legnicki in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Siehe auch:
 Anh. DLE

Abkürzung